Le nom de Zweers est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Bernard Zweers (1854-1924) musicien hollandais.
 Cornelius Zweers poète hollandais, fils de Jeroen.
 Jeroen Zweers (1627-1696) poète hollandais.
 Philip Zweers poète hollandais, fils de Cornelius.
 Wouter Zweers, acteur néerlandais

Homonymie de patronyme